Rajd Finlandii 2021 (70. Secto Rally Finland) – 70. Rajd Finlandii rozgrywany w Finlandii od 1 do 3 października 2021 roku. Była to dziesiąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2021. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2 i WRC3.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 43 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2 i WRC3.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage w klasyfikacji generalnej - OS19

Wyniki końcowe rajdu 

W klasyfikacji generalnej i poszczególnych klasach dodatkowe punkty przyznawane są za odcinek Power Stage.

Klasyfikacje RMŚ 2021 po 10 rundach 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Klasyfikacja zespołowa

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie. W klasyfikacji zespołowej każdy producent może nominować trzy załogi do zdobywania punktów, ale na mecie tylko dwie najlepsze je zdobywają. Pozostałe samochody "nie blokują" punktów innym ekipom. Dodatkowo z w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage. Tu inaczej niż w klasyfikacji zespołowej punkty zdobywają również dwie najlepsze ekipy zespołu, ale trzecia już "blokuje" punkty innym. Klucz przyznawania punktów za poszczególne miejsca (w klasyfikacji generalnej jak i za odcinek Power Stage) jest taki sam jak w klasyfikacji indywidualnej.

WRC2

Do końcowej klasyfikacji liczone jest sześć najlepszych wyników spośród siedmiu wskazanych rajdów. Dodatkowe punkty są przyznawane za odcinek Power Stage.

WRC3

Do końcowej klasyfikacji liczone jest pięć najlepszych wyników spośród siedmiu wskazanych rajdów. Dodatkowe punkty są przyznawane za odcinek Power Stage.

Junior WRC

W kategorii Junior WRC dodatkowe punkty wyszczególnione w indeksie górnym w tabeli, dodawane są za każdy wygrany odcinek specjalny.

Uwagi

Przypisy 

2021
Finlandia
2021 w Finlandii
Sport w Jyväskylä